Manjung (district), een district in de Maleisische deelstaat Perak
Plaatsen in Indonesië
Manjung (Wonogiri), in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
Manjung (Panekan), in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
Manjung (Montong), in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Manjung (Sawit), in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java